Easy ("facile" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Easy – film del 2003 diretto da Jane Weinstock
Easy - Un viaggio facile facile – film del 2017 diretto da Andrea Magnani

Musica 
 Easy – album dei The Easybeats del 1965
Easy – album di Marvin Gaye & Tammi Terrell del 1969
Easy – album di Ralph McTell del 1974
Easy – singolo dei Commodores del 1977, dall'album Commodores
Easy – album di Enzo Avitabile del 1994
Easy – album dei Grinspoon del 1999
 Easy – singolo dei Barenaked Ladies del 2006, dall'album Barenaked Ladies Are Me
Easy – singolo delle Sugababes del 2006, dall'album Overloaded: The Singles Collection
Easy – singolo di Sheryl Crow del 2013
Easy – singolo di Tokio Hotel del 2017
Easy – singolo di Camila Cabello del 2019
Easy – singolo di DaniLeigh del 2019
Easy – singolo di Federica Carta del 2020
Easy – singolo di Baby K del 2022

Televisione
Easy – serie televisiva del 2016